Mohamed El-Sayed peut désigner :
 Mohamed El-Sayed, un boxeur égyptien ;
 Mohamed El-Sayed, un cycliste égyptien ;
 Mohamed El-Sayed, un escrimeur égyptien ;
 Mohamed El-Sayed, un footballeur égyptien ;
 Mohamed El-Sayed, un footballeur qatari ;
 Mohamed Ibrahim El-Sayed, un lutteur égyptien.

Patronyme arabe